Krokagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Krokagylet, sjö i Osby kommun, 
Krokagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624608-142190), sjö i Olofströms kommun, 
Krokagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624660-141684), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Krokgyl
Krokegyl, sjö i Osby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn